Питолисант — лекарственный препарат для лечения нарколепсии. Одобрен для применения: EMA (2016), США (2019).

Механизм действия 
Антагонист/обратный агонист H3-гистаминовых рецепторов.

Показания 
Гиперсомния у взрослых пациентов с нарколепсией.

Способ применения 
1 раз в день сразу после пробуждения.

Примечания 

H3-антигистаминные средства
Психостимуляторы